Ferne Welten ist der Name folgender Publikationen:

 Ferne Welten (Magazin), deutschsprachiges Literaturmagazin (2010) 
 Ferne Welten (Comic), fünfbändige Comicreihe von Léo und Icar (2016–2017)